Sz (digráf)
 Süddeutsche Zeitung
 Hivatkozás Bartók Béla műveinek Szőllőssy András által összeállított jegyzékére